Ercumbert ist der Name folgender Personen:

 Erkanbert von Minden (auch: Ercumbert; † 830), Bischof von Minden
 Earconberht I. (auch: Ercumbert; † 664), König des angelsächsischen Königreiches Kent